Hillingdon (districte), districte de la ciutat de Londres (Anglaterra)
 Hillingdon (localitat), municipi que dona nom al districte de la ciutat de Londres.
 Hillingdon (barri), barri del districte del mateix nom de la ciutat de Londres.